Niederwil, commune suisse du canton d'Argovie
 Niederwil, commune suisse du canton de Soleure